Шведські хокейні ігри 2021 — міжнародний хокейний турнір у Швеції в рамках Єврохокейтуру, проходив 11—14 лютого 2021 року у Мальме.

Підсумкова таблиця

Результати

Чемпіон

Примітки

Посилання 
 Результати  

 
Шведські хокейні ігри 
2021 у хокеї з шайбою
2021 у шведському спорті
Лютий 2021